podkowa – wzmocnienie kopyta
 Podkowa – herb szlachecki
 Podkowa – wieś w Bułgarii
 Podkowa 98 – motocykl
 Podkowa Leśna – miasto

Zobacz też